Lluís Ferrer Arbona, polític mallorquí que ocupà la batlia de Palma
 Lluís Ferrer i Clariana (Mataró, 1909 -1970), historiador català
 Lluís Ferrer i Puigdemont (Caldes de Malavella, 1924 - 1980), músic
 Lluís Ferrer-Vidal i Soler (Barcelona, 1861-1936), empresari i polític català